Села:
 Левадне — Дніпропетровська область, Покровський район
 Левадне — Донецька область, Олександрівський район
 Левадне — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Левадне — Запорізька область, Токмацький район
 Левадне — Луганська область, Старобільський район

Також 
 Левадна